Distretto di Washer – distretto dell'Afghanistan
 Philippe Washer – tennista belga
 The Washer – personaggio immaginario dei fumetti